World Cup i bandy 2011 avgjordes i Sandviken i Sverige 13 till 16 oktober 2011. De åtta bästa lagen från Sverige, de sju bästa lagen från Ryssland samt Mikkelin Kampparit från Finland deltog. Det ryska laget HK Jenisej vann turneringen efter att i finalen ha besegrade arrangörsklubben Sandvikens AIK med 4-3. Det var första gången Jenisej vann turneringen sedan 1984.

World Cup i bandy spelades i Göransson Arena för tredje året i rad. Det milda vädret i oktober hade lett till att det Internationella Bandyförbundet (FIB) krävde att World Cup skulle spelas inomhus för att garantera bra is.

Deltagande lag
 Från Finland: Mikkelin Kampparit
 Från Ryssland: Baykal Energy, Dynamo Kazan, Dynamo Moskva, HK Jenisej, HK Kuzbass, SKA Neftianik, HK Zorkij
 Från Sverige: Bollnäs GoIF, Broberg/Söderhamn Bandy, Edsbyns IF, Hammarby IF, Sandvikens AIK, IK Sirius, Villa Lidköping BK, Västerås SK

Gruppspel

Grupp A

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp B

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp C

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp D

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Externa länkar
 Spelprogrammet på bandyworldcup.com

Sport i Sverige 2011
Bandysäsongen 2011/2012
2011
Sport i Sandviken
Bandy